TDI kan have flere betydninger:
 TDI (motor) – Turboladet Direkte Indsprøjtning
 TDI (sundhed) – Tålelig Daglig Indtagelse
 Total Drama Island − En animeret reality-serie serie, der startede 8. juli 2007